Сатурия:
 Сатурия — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сатурия — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Маникгандж.